Miejscowości w USA:
 Osawatomie – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
Gminy w USA:
 Osawatomie (ang. Osawatomie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami